Села:
 Поворотне — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Поворотне — Севастополь, Нахімовський район